Ел Уикумо има више значења:

 Ел Уикумо (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Уикумо (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Уикумо, Лос Куериљос (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Уикумо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Уикумо (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Уикумо (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уикумо, Ел Репаро (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уикумо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику